Крейсс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Крейсс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот